

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Zawierzbie – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów
 Zawierzbie – część wsi Wołowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Zawierzbie – część wsi Wola Rogowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Zawierzbie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków
 Zawierzbie – część wsi Ostrówek w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Gawłuszowice
 Zawierzbie – przysiółek wsi Wola Zdakowska w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Gawłuszowice
 Zawierzbie – część wsi Podleszany w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Zawierzbie – część wsi Chotel Czerwony w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica
 Zawierzbie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec